Název Mnichovice má více míst:

 Mnichovice (německy Mnichowitz) – město v okrese Praha-východ, katastrální území Mnichovice u Říčan
 Mnichovice (železniční zastávka) – železniční zastávka ve městě
 Mnichovice (okres Benešov) – obec v okrese Benešov, k. ú. Mnichovice
 Mnichovice (Loučovice) (německy Minichschlag) – základní sídelní jednotka obce Loučovice, k. ú. Mnichovice u Loučovic